Slovenija
 Dule (Ribnica, Slovenija), naselje u općini Ribnica
 Dule (Škocjan, Slovenija), naselje u općini Škocjan

 Ostalo
 Dule (Indijanci)